Иван Леонтьевич Пинчук (23 марта 1933 ― 14 июля 2003) ― советский и российский общественный деятель, участник Великой Отечественной войны, работник Магаданского предприятия, почётный гражданин города Магадана (1995).

Биография 
Родился 23 марта 1933 года в Гомельской области Белорусской ССР. В самом начале Великой Отечественной войны, в возрасте девяти лет остался без попечения родителей. Был переправлен в партизанский отряд, а впоследствии служил в действующих частях регулярной Красной армии. "Сын" 177-го стрелкового полка 2-го Белорусского фронта, участник боевых действий, был посыльным и связным. В боях получил тяжёлое ранение в голову. Лечился в госпитале, а после излечения продолжил боевой путь вплоть до взятия Берлина. Отмечен медалью «За отвагу». Уволен с военной службы в августе 1945 года, получил вторую группу инвалидности.  

После демобилизации, проживал и обучался в школе-интернате в Горках Ленинских. В Магадан направлен по комсомольской путёвке в 1951 году. Ветеран магаданского Автотэка, более 40 лет трудового стажа на этом предприятии. Работал электриком, авторемонтником, медником. Участник освоения северной целины в районе Сплавной и в Тауйской долине в начале 1960-х годов. руководил комсомольско-молодёжной бригадой.

За трудовые успехи отмечен государственными наградами - орденом Октябрьской Революции и орденом «Знак Почёта». 

В 1995 году решением депутатов Магаданской городской Думы за проявленные воинскую и трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны, большой вклад в развитие народного хозяйства, образование и культуры города Магадана и в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне удостоен звания "Почётный гражданин города Магадана". 

Проживал в городе Магадане. Умер 14 июля 2003 года.

Награды и звания 
 Орден Октябрьской Революции
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Отечественной войны II степени
 Медаль «За отвагу»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 другими медалями

 Почётный гражданин города Магадана (1995)

Примечания

Литература 
 Козлов А. Один из двадцати семи // Пятница Магадан. – 1999. – 11 июня. – С. 6. 
 Шешина С. Седой мальчишка // Колым. тракт Магадан. – 2002. – 8 мая (№19). – С. 4–5.
 Где жизнь начинает разбег / [авт.-сост. С. Садетов]. – Магадан, 2003. – С. 73–75.
 Ливанов П. Иван из племени трудяг // Вечерний Магадан. – 2003. – 21 марта (№12). – С. 4.

Ссылки 
 Иван Леонтьевич Пинчук  
 Бессмертный полк 
 Биография Иван Леонтьевич Пинчук 

Почётные граждане Магадана
Партизаны Великой Отечественной войны